Бочилово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бочилово — деревня в Пудожском районе Карелии.
 Бочилово — посёлок в Пудожском районе Карелии.